Alice Bianquis Escande (1887-1974) infirmière française ;
 Geneviève Bianquis (1886-1972), germaniste française ;
 Thierry Bianquis (1935-2014), orientaliste français.